Tancredo de Hauteville puede referirse a:
 Tancredo de Hauteville (señor de Cotentin), fundador de la Casa de Altavilla o Hauteville; 
 Tancredo de Hauteville (Antioquía), príncipe de Galilea y Antioquía y regente del Condado de Edesa; 
 Tancredo de Hauteville (Lecce), rey de Sicilia; o
 Tancredo, príncipe de Bari, hijo de Roger II de Sicilia.